Nieuwerkerke steht für:

 Nieuwerkerke (Schouwen-Duiveland), Dorf in den Niederlanden
 Nieuwerkerke (Sluis), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Sluis in den Niederlanden

Nieuwerkerke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Émilien de Nieuwerkerke (1811–1892), französischer Bildhauer und Politiker

Siehe auch:

 Nieuwerkerk
 Nieuwerkerken